Натуральне число 1383
 1383 рік до нашої ери
 1383 рік нашої ери